Brayden Schenn (1991-),  joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 Céline Scheen (1976-), soprano belge
 Luke Schenn (1989-),  joueur professionnel canadien de hockey sur glace 
 Pieter A. Scheen (1916-2003), marchand d'art et collectionneur d'œuvres d'art